Arthur Anderson henviser til blandt andre:

 Arthur Anderson (1792–1868) – skotsk forretningsmand og filantrop
 Arthur Anderson (1886–1967) – britisk atlet, deltager i de Olympiske lege 1912
 Arthur Anderson (død 1942) – engelsk dramatiker og lyriker